Andreas Martinsen (né le  à Bærum en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Rosenborg IHK, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lillehammer IK dans la 1. divisjon en 2006. Il découvre la GET Ligaen un an plus tard. Il tente une première expérience à l'étranger en 2008-2009 dans l'Allsvenskan avec le Leksands IF. De 2012 à 2015, il porte les couleurs des DEG Metro Stars dans la DEL. Il part en Amérique du Nord en 2015 après avoir signé un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado. Il est assigné au Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Avs le  chez les Flyers de Philadelphie.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Lillehammer IK 2|| 1. divisjon || 26|| 9|| 12|| 21|| 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Lillehammer IK ||GET ligaen || 43|| 9|| 11|| 20|| 114|| 7|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2008-2009|| Lillehammer IK || GET ligaen || 43|| 8|| 15|| 23|| 98|| 6|| 1|| 2|| 3|| 26
|-
| 2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan || 22|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Lillehammer IK || GET ligaen || 14|| 2|| 8|| 10|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Lillehammer IK || GET ligaen || 43|| 17|| 27|| 44|| 106|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2011-2012 || Lillehammer IK || GET ligaen || 45|| 17|| 26|| 43|| 121|| 11|| 3|| 2|| 5|| 26
|-
| 2012-2013 || DEG Metro Stars || DEL || 52|| 6|| 16|| 22|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || DEG Metro Stars || DEL || 42|| 9|| 8|| 17|| 124|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| DEG Metro Stars || DEL || 50|| 18|| 23|| 41|| 99|| 12|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 10 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 55 || 4 || 7 ||11 || 47 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 55 || 3 || 4 || 7|| 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH ||64 ||12 ||16 ||28 ||62 ||13 ||2 ||3 ||5 ||32 
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH ||9 ||1 ||0 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 24 ||1 || 3 || 4 ||14  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH || 38 || 3 || 8 || 11 || 32||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 24|| 1|| 2|| 3|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| EV Zoug || LNA|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug Academy || LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Lillehammer IK || Fjordkraft-ligaen || 24 || 6 || 16 || 22 || 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Lillehammer IK || Fjordkraft-ligaen ||  || 
 
| 152 || 9 || 14 || 23 || 110 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Bærum
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago